Карл-Уве Штеб је освојио турнир. У финалу је победио Данијела Вацека резултатом 7-6(7-5), 3-6, 7-6(8-6).

Носиоци 

  Јевгениј Кафељников (полуфинале)
  Горан Иванишевић (прво коло)
  Марк Росе ''(полуфинале)
 n/a

<li> Јан Симеринк (прво коло)
<li> Александар Волков (четвртфинале)
<li> Ренцо Фурлан (прво коло)
<li> Бајрон Блек (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1995.